Damiano Ferronetti – calciatore italiano
 Ignazio Ferronetti – montatore e regista italiano